Any Given Thursday é um CD/DVD ao vivo de John Mayer, gravado em Birmingham, Alabama, no Oak Mountain Amphitheater em 12 de setembro de 2002, durante a turnê do álbum Room for Squares. O álbum rapidamente alcançou a posição # 17 na Billboard 200.

Faixas

Disco Um
"3x5"
"No Such Thing"
"Back to You"
"City Love"
"Something's Missing"
"Man on the Side" Medley – 8:46
"Lenny"
"Man on the Side"
"Message in a Bottle"
"Love Song for No One"

Disco Dois
"Why Georgia"
"Your Body Is a Wonderland"
"My Stupid Mouth"
"Covered in Rain"
"83"
"Girls Just Want to Have Fun"
"Let's Hear It for the Boy"
"Comfortable"
"Neon"

DVD
"3x5"
"No Such Thing"
"Back to You"
"City Love"
"Something's Missing"
"Lenny"
"Man on the Side"
"Message in a Bottle"
"Love Song for No One"
"Why Georgia"
"Your Body Is a Wonderland"
"My Stupid Mouth"
"Covered in Rain"
"83"
"Girls Just Want to Have Fun"
"Let's Hear It For The Boy"
"Comfortable"
"Neon"

Álbuns de John Mayer
Álbuns ao vivo de 2003